

Communes
Différentes communes françaises portent le nom de Saligny: 
 Saligny, ancienne commune de la Vendée
 Saligny, dans l'Yonne
 Saligny-le-Vif, dans le Cher
 Saligny-sur-Roudon, dans l'Allier
et une commune roumaine :
 Saligny, dans le județ de Constanța, nommée d'après Anghel Saligny

Patronyme
Saligny est un patronyme d'origine française notamment porté par :
 une famille roumaine d'origine française avec :
 , éducateur roumain d'origine française, père des deux suivants
  (1853-1903), académicien, chimiste et éducateur roumain
 Anghel Saligny (1854-1925), académicien, éducateur, ingénieur et inventeur roumain
 Nicolas Louis de Salligny (1736 - 1819), homme politique français
 Charles Saligny de San-Germano (1772 - 1809), général de division français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France